ИжГТУ имени М. Т. Калашникова (ИжГТУ, до 1994 года — Ижевский механический институт) — один из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа, высшее учебное заведение в Ижевске, Россия.

История 

Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ) (до 1994 года — Механический институт Министерства высшего образования СССР, Ижевский механический институт), был образован на основании Постановления Совета Министров СССР № 1034 от 22 февраля 1952 года как высшее учебное заведение Министерства высшего образования СССР для обеспечения квалифицированными инженерными кадрами промышленности СССР, города Ижевска и Удмуртской АССР.

Первый прием студентов, состоявшийся в сентябре 1952 года, составил 200 человек. Постепенно расширился список факультетов и специальностей, а в городах республики и региона (Воткинск, Сарапул, Глазов, Чайковский, Камбарка) были открыты филиалы.

В 2008 году семь направлений бакалаврских и магистерских программ университета прошли процедуру международной аккредитации в Центральном агентстве по эвалуации и аккредитации (ZEvA) (Германия, Нижняя Саксония, г. Ганновер). Осуществляется систематический взаимообмен студентами, стажерами, аспирантами, выполняются совместные исследовательские проекты в рамках партнерских связей более чем с 40 вузами и организациями из 23 стран мира. За год более ста студентов проходят обучение в зарубежных вузах-партнерах, получая дипломы с приложениями международного образца.

Университет успешно реализует несколько международных проектов: совместно с университетом г. Аален (Германия) и компанией компании Zeh Metallveredelungs GmbH (Zen GmbH) в ИжГТУ создан международный центр технологии обработки поверхности, университет стал участником международной лаборатории «ИнтерНаноТех» и международного проекта в области наноматериалов и нанотрубок вместе с Белорусским национальным техническим университетом, Институтом тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова Национальной академии наук Республики Беларусь, Венским техническим университетом (Австрия), на базе ИжГТУ создана лаборатория сетевой академии Cisco.

В 2012 году университету было присвоено имя легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова.

В настоящее время ИжГТУ является ведущим вузом региона и одним из ведущих технических вузов России.

Общие положения 
Учредителем ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по образованию.

Общее руководство ИжГТУ осуществляет выборный представительный орган — Учёный Совет, полномочия которого регулируются действующим законодательством и Уставом Ижевского государственного технического университета. Также функционируют Учебно-методический совет и Экспертный совет по учебным изданиям. Непосредственное управление деятельностью университетом осуществляет ректор.

На 64 кафедрах (50 из них — профилирующие) работают около 800 преподавателей. Более 60 % преподавателей имеют учёную степень. За все годы существования вуза подготовлено более 50 тысяч специалистов.

Университет на начальном этапе размещался в одном корпусе в центральной части города. Современный ИжГТУ располагается на лесной окраине Ижевска. На территории студенческого городка компактно расположены: 8 учебных корпусов, стадион, дворец студентов «Интеграл», 7 общежитий, профилакторий, комбинат питания, студенческая поликлиника. В 2012 году началось строительство бассейна, который был сдан в эксплуатацию 30 января 2013 года.

Рейтинги 
В университете ведется подготовка инженеров по 6 специальностям, 48 программам бакалавриата, 37 магистерским программам, 27 программам аспирантуры и докторантуры. Университет имеет государственную аккредитацию. Семь программ бакалавриата и магистратуры прошли процедуру международной аккредитации в Центральном агентстве оценки и аккредитации (ZEvA) (Германия).

В 2014 году агентство «Эксперт РА», включило ВУЗ в список лучших высших учебных заведений Содружества Независимых Государств, где ему был присвоен рейтинговый класс «Е».

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в рейтинге QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия(QS EECA) #351-400 (2021).

Ещё один рейтинг 2020 года — «Мировой профессиональный рейтинг университетов RankPro». Этот рейтинг ежегодно выпускается Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator (GWC), Education and Science.

Ректоры 
 1952 — Остроумов, Владимир Павлович
 1964 — Талантов, Николай Васильевич
 1972 — Карпунин, Василий Александрович
 1975 — Липанов, Алексей Матвеевич
 1983 — Шаврин, Олег Иванович
 1989 — Абрамов, Иван Васильевич
 2007 — Якимович, Борис Анатольевич
 2017 — Грахов, Валерий Павлович
 2021 — Губерт, Александр Викторович (и. о.)

Факультеты 
 Машиностроительный факультет
 Институт «Современные технологии машиностроения, автомобилестроения и металлургии»
 Приборостроительный факультет
 Институт «Цифровая экономика»
 Институт архитектуры и строительства имени В. А. Шумилова
 Институт «Информатика и вычислительная техника»
 Факультет «Математика и естественные науки»
 Институт энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
 Институт физической культуры и спорта имени А. И. Тихонова четырёхкратного олимпийского чемпиона
 Институт международных образовательных программ
 Институт непрерывного профессионального образования
 Институт дополнительного профессионального образования
 Институт образовательных технологий

Международная деятельность 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова развивает сотрудничество с 45 зарубежными учебными заведениями и научно-исследовательскими организациями в странах Европы, Азии и Африки. В университете обучаются 320 иностранных студентов из 41 страны мира — Азербайджана, Алжира, Анголы, Армении, Бангладеш, Белоруссии, Бурунди, Гаити, Гамбии, Ганы, Гвинеи, Германии, Грузии, Египта, Зимбабве, Ирака, Йемена, Казахстана, Камеруна, Китая, Конго, Кыргызстана, Либерии, Ливии, Малайзии, Марокко, Молдовы, Намибии, Нигерии, Пакистана, Сенегала, Сирии, Судана, США, Таджикистана, Танзании, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Украины и ЮАР.

18 сентября 2004 г. в г. Болонья (Италия) ИжГТУ подписал Великую Хартию университетов (Magna Charta Universitatum).

В январе 2005 г. ИжГТУ стал членом Европейской ассоциации университетов (European University Association), объединяющей в себе более 850 членов из 47 стран Европы, в том числе 18 российских вузов. Руководство ИжГТУ имени М. Т. Калашникова регулярно принимает участие в международных конференциях, организуемых EUA.

Совместно с европейскими вузами-партнерами ИжГТУ имени М. Т. Калашникова участвует в конкурсе «Мобильность студентов, преподавателей и сотрудников университетов» в рамках программы Erasmus+. На сегодняшний день 10 преподавателей, 8 сотрудников и 16 студентов нашего университета прочитали лекции, прошли обучения и стажировки в Университете имени Иштвана Сечени, г. Дьёр (Венгрия), Университете имени Александра Дубчека, г. Тренчин (Словакия), Университет г. Задар (Хорватия) и Словацком технологическом университете г. Братиславы (Словакия). В 2017/2018 учебном году 4 аспиранта ИжГТУ имени М. Т. Калашникова работали над научно-исследовательскими проектами в Словацком технологическом университете г. Братиславы, в свою очередь, наш университет принял 1 аспиранта и 1 магистранта нашего словацкого партнера.

В Университете реализуются программы обучения студентов на английском языке: с 2013 г. в рамках сотрудничества с Египетско-Российским университетом (ЕРУ) — по бакалаврским программам направлений «Строительство», «Мехатроника и робототехника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а с 2015 г. — магистерская программа «Управление проектами в строительстве». В 2017/2018 учебном году наш университет запустил новую программу бакалавриата на английском языке — «Программная инженерия», и ещё одну в следующем учебном году — «Менеджмент».

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова совместно с зарубежными университетами-партнерами реализует 4 программы двойных дипломов — это совместные программы с Высшей школой прикладных наук Остфалия (Германия) и Египетско-Российским университетом (Египет). Так, в 2011 г. теплотехнический факультет ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и факультет «Строительство — вода — почва» Высшей школы прикладных наук Остфалия разработали и внедрили бинациональную учебную программу бакалавриата, предполагающую обучение в течение 1 года в вузе-партнере с последующей защитой диплома и получением двух дипломов.

В Институте переводчиков ИжГТУ имени М. Т. Калашникова функционируют 2 языковых центра: Центр испанского языка и культуры «¡Hola!», который был открыт при участии университета Гранады (Испания), и Центр чешского языка и культуры, который был открыт при поддержке Технологического университета г. Брно (Чехия) и Южно-Моравского центра международной мобильности (Чехия).

В 2011 г. в ИжГТУ прошла 1-я Международная студенческая олимпиада по теории машин и механизмов (SIOMMS), организованная по решению Международной Федерации по теории машин и механизмов (IFToMM) (http://siomms-2020.istu.ru/). В ней приняли участие команды 17 вузов из 8 стран. В октябре 2013 года в Шанхайском университете Цзяо Тун прошла вторая Международная олимпиада, участником которой стала команда ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. В октябре 2016 г. наша команда заняла 11 место на SIOMMS-2016, которая состоялась в Университет Карла II (Мадрид, Испания). В октябре 2018 года олимпиада по ТММ проводится в Южной Америке, в Университете Перу, г. Лима. В олимпиаде примут участие команды из обеих Америк, Европы, Китая, России. Наша страна была представлена командами МГТУ имени Н. Э. Баумана и ИжГТУ имени М. Т. Калашникова. V Международная студенческая олимпиада по теории машин и механизмов будет проходить в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в октябре 2020 года.

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова активно развивает сотрудничество с образовательными и научными организациями Китая. Университет является членом и одним из учредителей Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), принимая активное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией.

В 2014—2015 годах были заключены договоры о сотрудничестве с Харбинским политехническим и Нанкинским политехническим университетами, которые были продлены в 2019—2020 годах. В настоящее время в Харбинском политехническом университете обучаются и закончили обучение 12 выпускников бакалавриата и магистратуры ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, с предоставлением стипендий китайского правительства.

В сентябре 2019 года ИжГТУ имени М. Т. Калашникова посетила делегация из г. Сиань в рамках Российско-китайского молодёжного бизнес-инкубатора — уникальной акселерационной программы, разработанной с целью вывода российских проектов на китайский рынок и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. В октябре 2019 года делегация Удмуртской Республики, включая представителей ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, нанесла ответный визит в г. Сиань.

Студенческая жизнь 

Студенческая жизнь — это особое время, наполненное исключительной энергией действия, жаждой постижения мира и накопления знаний, это период открытий, ярких впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств. Студенческая пора не ограничивается только изучением дисциплин, лекциями, семинарами и контрольными работами, в этот период есть возможность проявить себя и свои способности в самых разнообразных ситуациях.

На протяжении полувека университет компактно располагается на живописной окраине Ижевска. Кампус начинался с одного учебного корпуса (сейчас корпус № 2) и одного общежития для студентов. Сегодня это целый комплекс учебных корпусов, общежитий, развитая сеть общественного питания, комплекс спортивных сооружений (стадион, плавательный бассейн, спортивные залы). Для решения вопросов здоровья в распоряжении студентов и сотрудников университета поликлиника и профилакторий.

Особую роль в жизни вуза играют студенческий центр «Интеграл» и учебно-спортивный центр «Галево», расположенный на берегу Камы на 100 мест с 16 летними домиками и 1 зимним домиком. Здесь также есть столовая с 3-х разовым питанием, спортивные площадки для футбола, волейбола, баскетбола и бадминтона, а также сауна.

Студенческие отряды 

 В 1967 году в ИМИ (ИжГТУ) были созданы первые строительные отряды при Центральном Штабе ССО при ЦК ВЛКСМ для работы в сельском строительстве, электрификации сельского хозяйства. Штабом был сформирован студенческий отряд транспортного строительства «Удмуртия», позже разбитый на два отряда, основой для него был 191 студент ИМИ (ИжГТУ), 4 — УГПИ (УдГУ) и 2 — ИГМА. Студенты отряда «Удмуртия-1» строили склад для минеральных удобрений на станции Янаул, а также ж/д тупик к нему и 2-этажный дом для путевых рабочих и железнодорожной платформы. Отряд «Удмуртия-2» трудился на станции Чад, где строились два жилых кирпичных дома, оборудовались две пассажирские платформы и производилась укладка главного железнодорожного пути.
 В 1968 году образовался отряд «Транзистор», объединивший студентов ИМИ (ИжГТУ), а также отряд «Энергия», занимавшийся прокладкой электричества в отдаленные сёла Удмуртии.
 В 1971 году образовались первые в Удмуртии студенческие отряды проводников, а в 1974 уже появились педагогические отряды, большую часть которых составляли студенты Ижевского механического института.
 В 1987 и 1988 годах ССО из ИМИ (ИжГТУ) и других ВУЗов республики победили во всесоюзном социалистическом соревновании.

Современные отряды 
 В 2001 году в Удмуртии началось возрождение студенческих отрядов. В ИжГТУ появились СПО «Victory», ССО «Д. Э. М. С.», а в 2005 году появились 3 отряда проводников СОП «РОМАТ», СОП «Эдельвейс» и СОП «Проф.com».
 4 марта 2004 года был создан штаб студенческих отрядов при ИжГТУ, получивший название в честь технического ВУЗа — «Механ».
 В 2008 году появились несколько отрядов проводников, строителей и педагогов. Студенческие строительные отряды приняли участие на всероссийских стройках на олимпийских объектах в Сочи, «Академический» г. Екатеринбург, «Бованенково» п-ов Ямал. Отряды проводников работали на Горьковской и Октябрьской железных дорогах, награждаются почётными грамотами ОАО «ФПК».
 2013—2014 гг. стал важным периодом в жизни СО «Механ». Были образованы 3 новых студенческих отряда: СПО «Данко», СОП «Италмас», ССО «Молот». Десятилетний юбилей отпраздновал штаб СО «Механ».

Галерея

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт ИжГТУ
 «Живая книга ИМИ-ИжГТУ». Альманах интерактивных сборников, посвященных истории вуза

Учебные заведения, основанные в 1954 году
Технические университеты России
Высшие учебные заведения Ижевска
Михаил Калашников